Chris Blight (né le  à Cambridge, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace britannico-canadien.

Carrière de joueur
Après quatre saisons avec les Golden Knights de l'Université Clarkson dans la NCAA, il commença sa carrière professionnelle avec le Storm de Toledo dans l'East Coast Hockey League où il y passa deux saisons. Durant l'été 2007, il signa avec les Royals de Reading. Au cours de cette saison, il joua aussi pour trois clubs de la Ligue américaine de hockey. Il évolua la saison suivante en Europe, commençant celle-ci au Danemark avant de se joindre à un club allemand de seconde division.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||36 ||8 ||12 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||30 ||7 ||6 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||41 ||19 ||20 ||39 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||37 ||6 ||18 ||24 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Storm de Toledo ||ECHL ||65 ||29 ||32 ||61 ||52 ||13 ||4 ||8 ||12 ||18
|- 
|2006-2007 ||Storm de Toledo ||ECHL ||71 ||26 ||28 ||54 ||105 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2006-2007||Sharks de Worcester ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2007-2008 ||Royals de Reading ||ECHL ||40 ||21 ||18 ||39 ||58 ||13 ||4 ||4 ||8 ||16
|-
|2007-2008 ||Moose du Manitoba ||LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||River Rats d'Albany ||LAH ||20 ||0 ||5 ||5 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Nordsjælland Cobras ||AL-Bank ligaen ||39 ||12 ||18 ||30 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||9 ||8 ||4 ||12 ||14 ||11 ||3 ||7 ||10 ||49
|- 
|2009-2010 ||EV Ravensburg ||2. Bundesliga ||7 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Royals de Reading ||ECHL ||46 ||25 ||34 ||59 ||52 ||8 ||2 ||2 ||4 ||6
|- 
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||13 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Sharks de Worcester ||LAH ||1 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Bears de Hershey ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Pirates de Portland ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || AS Renon || Serie A || 43 || 22 || 17 || 39 || 40 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2012-2013 || Cardiff Devils || EIHL || 52 || 17 || 49 || 66 || 54 || 4 || 7 || 8 || 15 || 0
|-
| 2013-2014 || Cardiff Devils || EIHL || 29 || 4 || 25 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sheffield Steelers || EIHL || 16 || 5 || 10 || 15 || 7 || 4 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Dundee Stars || EIHL || 40 || 9 || 23 || 32 || 30 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Cambridge (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Royals de Reading
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur de l'AS Renon
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Dundee Stars
Attaquant de hockey sur glace